Демино или Дёмино — топоним:

Белоруссия 
 Дёмино — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Дёмино — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Демино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Демино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Демино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Демино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Высоковский сельсовет.
 Демино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Несвойский сельсовет.
 Демино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Демино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Демино — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Демино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Демино — деревня в Санчурском районе Кировской области, упразднена в 1996 г.
 Демино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Демино — деревня в Антроповском районе Костромской области, Просекское сельское поселение.
 Демино — деревня в Антроповском районе Костромской области, Словинское сельское поселение.
 Демино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Демино — село в Шадринском районе Курганской области.
 Демино — деревня в Курском районе Курской области.
 Демино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Демино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Демино — село в Неверкинском районе Пензенской области.
 Демино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Демино — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Демино — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Демино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Демино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Демино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Демино — село в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Дёмино — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Демино — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Демино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Демино — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Дёмино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Озёра 
 Демино — Мезенский район, Архангельская область
 Демино — Холмский район, Новгородская область
 Демино — Невельский район, Псковская область
 Демино — Себежский район, Псковская область

Иное 
 Дёмино — центр спорта и отдыха, расположенный в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Демина
 Дёмина
 Демино-Александровка
 Большое Демино
 Усть-Дёмино